Bussler bzw. Bußler ist der Familienname folgender Personen:

Ernst Friedrich Bussler (1773–1840), Lithograf
Katharina Bußler (1842–1912), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Catharine Jacobi
Ludwig Bussler (1838–1900), deutscher Musikwissenschaftler
Patrick Bussler (* 1984), deutscher Snowboarder
Peter Bussler (* 1942), deutscher Heimatkundler